Одна команда в Таллине — шутливое название футбольного матча между сборными Эстонии и Шотландии, который должен был состояться 9 октября 1996 года на стадионе «Кадриорг» в Таллине в рамках отборочного турнира чемпионата мира 1998 года. Игра не состоялась из-за неявки сборной Эстонии, выразившей протест против переноса матча на более раннее время с 18:45 на 15:00 (перенос осуществила ФИФА якобы из-за плохого освещения стадиона). Матч был переигран 11 февраля 1997 года в Монте-Карло и завершился нулевой ничьей.

Название матчу присвоили в честь песни «One team in Tallinn», которую исполняли шотландские болельщики из общества официальных болельщиков сборной «Tartan Army» на манер песни «Гуантанамера» (само название шотландской песни является парафразом на песню «One team in London», популярной среди болельщиков лондонского «Арсенала»). Игра вошла в книгу Кевина Доннелли «Chances, Dancers and Romancers».

Предыстория 
Сборные Эстонии и Шотландии попали в группу 4 отборочного турнира чемпионата мира 1998 года, где играли команды Австрии, Белоруссии, Латвии и Швеции. В августе обе команды не смогли выиграть: эстонцы проиграли 0:1 белорусам, шотландцы сыграли нулевую ничью с австрийцами. 5 октября 1996 года, однако, эстонцы взяли реванш 1:0 у белорусов, а шотландцы выиграли у Латвии 2:0. Шотландия опережала Эстонию всего на одно очко перед игрой в Таллине.

Скандал 
В ночь перед игрой шотландцы провели тренировку на Кадриоргском стадионе, где освещение прожекторов для матча им показалось неподходящим, и пожаловались в ФИФА. Исполком ФИФА на следующее утро распорядился перенести матч с 18:45 по местному времени на 15:00. Эстонский футбольный союз выразил своё недовольство решением и обоснованиями для него, отметив, что в таком случае перенос негативно скажется на телеаудитории и их сборная раньше 18:45 на поле не выйдет. Шотландцы же решили готовиться к матчу в назначенное время и на поводу у эстонцев не пошли, а тренер команды сборной Шотландии Крейг Браун заявил, что ожидал подобного заявления от эстонской сборной.

События на поле 
Судить матч должен был югославский арбитр Мирослав Радоман, который вывел сборную на поле под песню шотландских фанатов «One team in Tallinn». Мяч с центра поля развёл Билли Доддс, а Джон Коллинз только один раз успел коснуться мяча, прежде чем Радоман свистнул и объявил об отмене матча. Довольные шотландские болельщики сами выбежали на поле и решили сыграть свой матч. Команда Шотландии покинула стадион и начала готовиться к отлёту домой, а эстонская сборная прибыла на стадион уже гораздо позже, ожидая, что матч всё-таки сыграют в 18:45, и готовясь к тренировке.

Последствия 
Делегаты ФИФА уверяли сборную Шотландии в том, что Эстонии засчитают техническое поражение 0:3, однако по законам ФИФА это не могло применяться в случае форс-мажорных обстоятельств. Похожая ситуация сложилась в 1973 году, когда в  сборная СССР отказалась играть против Чили в Сантьяго на Национальном стадионе, за что была наказана техническим поражением, а чилийцы получили путёвку на чемпионат мира 1974 года. Подобную точку зрения не признавал президент УЕФА и вице-президент ФИФА Леннарт Юханссон.

В ноябре 1996 года исполком ФИФА во главе с Юханссоном принял решение не только не присуждать Шотландии техническую победу, но и переиграть матч на нейтральном поле. Шотландия обвинила Юханссона в предвзятости, поскольку он хотел тем самым обеспечить сборной своей страны, Швеции, гарантированный выход на чемпионат мира. Это решение сыграло свою роль в выступлении капитана сборной Гари Макаллистера, чья дисквалификация попала на матч против Швеции, а не на матч против Эстонии.

Переигровка состоялась 11 февраля 1997 года на стадионе Луи II в Монако и закончилась безголевой ничьей. Шотландия в итоге вышла на чемпионат мира со второго места с 23 очками в активе как лучшая команда среди всех занявших вторые места; эстонцы же заняли 5-е место, не пройдя квалификацию.

См. также 
 
 
 Футбольный матч Грузия — Россия (2002)

Примечания

Литература

Ссылки 

Матчи сборной Эстонии по футболу
Матчи сборной Шотландии по футболу
События 9 октября
Октябрь 1996 года
Футбол в Европе в 1996 году
Чемпионат мира по футболу 1998
1990-е годы в Эстонии
Международные спортивные соревнования в Таллине
Международные соревнования по футболу в Эстонии
Спорт в Шотландии в 1996 году